Дебжно:

 Дебжно — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Члухувский повят.
 Дебжно — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Члухувский повят, Поморское воеводство.